Эмилия Флюгаре-Карлен (; урожденная Смит ; 8 августа 1807 года, Стрёмстад — 5 февраля 1892 года, Стокгольм) — шведская писательница.

Биография 
Эмилия Флюгаре-Карлен родилась 8 августа 1807 года в городе Стрёмстад, Швеция.

Эмили Смит выросла на побережье пролива Скагеррак в шведской области Бохуслена. Её отец, Рутгер Смит, был отставным морским капитаном, занявшимся мелкой торговлей. Его дочь, Эмили, часто сопровождала отца в поездках вдоль побережья страны. В эти годы она узнала, как живут местные жители, рыбаки, контрабандисты. Эти типажи стали впоследствии героями её произведений.

В двадцать лет Эмили вышла замуж за местного врача, Акселя Флюгаре (Axel Flygare) и уехала с ним жить в провинцию Смоланд. В семье было четверо детей, двое из которых умерли в раннем возрасте. В 1833 году Эмили овдовела и вернулась в родительский дом, решив посвятить себя занятиям литературой.

Через несколько лет она переехала в Стокгольм и в 1841 году вышла замуж за адвоката, публициста и поэта, Юхана Габриэля Карлена (Johan Gabriel Carlén, 1814—1875), старшего брата писательницы Октавии Карлен. Дом Эмили стал местом встреч для стокгольмских литераторов. В течение последующих двенадцати лет она писала ежегодно по одному или два романа. После трагической смерти её сына, Эдварда Флюгаре (1829—1853), подающего большие надежды, как писателя, издавшего к этому времени три книги, последовали шесть лет перерыва в творчестве писательницы. С 1884 года она снова начала писать.

Эмили Флюгаре-Карлен занималась благотворительной деятельностью, основала фонды помощи бедным студентам и преподавателям, рыбакам и их вдовам. Писательница известна по своей двойной фамилии Флюгаре-Карлен (Flygare-Carlén). Её дочь, Роза Карлен (1836—1883), также была известной писательницей.

Эмилия Флюгаре-Карлен скончалась 5 февраля 1892 года в Стокгольме, похоронена на кладбище Норра бегравнингсплатсен в северной части Стокгольма.

Публикации 
Первый роман Эмилии Флюгаре-Карлен, Вальдемар Кляйн (Valdemar Klein), был опубликован в 1838 году. В этом и более поздних её романах, таких как Rosen på Tistelön (1842), Pål Värning, Enslingen på Johannisskäret (1846; Отшельник), Jungfrutornet и Ett köpmanshus i skärgården (1859; Купеческий дом на скалах), она писала о жизни людей на большой земле и на море. В своих рассказах и новеллах, таких как Fosterbröderna, Fideikommisset,  Ett år, En nyckfull, Kamrer Lassman и Vindskuporna она писала о жизни людей своей страны среднего класса.

В 1869—1875 годах её романы были изданы в Стокгольме в собрании сочинений в 31 томах. В 1878 году она издала свою автобиографию Minnen af svenskt författarlif, 1840—1860 (Воспоминания о шведской литературной жизни). Произведения Эмили Флюгаре-Карлен были переведены на датский, норвежский, немецкий, русский, французский, английский, итальянский, голландский, венгерский и чешский языки. В свое время Эмили Флюгаре-Карлен была самым читаемым шведским романистом.

Библиография 

 Waldemar Klein (1838)
 Representanten (1839)
 Gustaf Lindorm (1839)
 Professorn och hans skyddslingar (1840)
 Fosterbröderna (1840)
 Kyrkoinvigningen i Hammarby (1841)
 Skjutsgossen (1841)
 Rosen på Tistelön. Berättelse från skärgården (1842)
 Kamrer Lassman (1842)
 Fideikommisset (1844)
 Pål Värning: En skärgårdsynglings äventyr (1844)
 Vindskuporna (1845)
 Bruden på Omberg (1845)
 Enslingen på Johannisskäret: Kustroman (1846)
 Ett år (1846)
 En natt vid Bullarsjön (1847)
 Jungfrutornet (The Maiden’s Tower; 1848)
 En nyckfull kvinna (1848-49)
 Romanhjältinnan (1849)
 Familjen i dalen (1849)
 Ett rykte (1850)
 Förmyndaren (1851)
 Ett köpmanshus i skärgården (1860-61)
 Stockholmsscener bakom kulisserna (1864)
 Skuggspel (1865)
 Minnen av svenskt författarliv 1840—1860 (1878)
 Efterskörd (1888)

Примечания

Литература 
 Arping, Åsa (2002). Den anspråksfulla blygsamheten : auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion. Libris 8564062. ISBN 91-7139-582-2.
 Dahlquist, Mona (1983). Emilia i skärgården : en studie i kvinnoskildringen i Emilie Flygare-Carléns «Ett köpmanshus i skärgården». Göteborg: Univ., Litteraturvetenskapliga inst. Libris 9218689.
 Fjellander, Eva (2014).Myndighetsperson, själasörjare eller driftkucku. En studie av prästgestalter i svenska romaner 1809—2009. Artos 2013 ISBN 978-91-7580-678-5.
 Fyhr, Mattias (2017). «Skräckeffekter i svensk realism : (Flygare-Carlén, Ljungstedt och Arfwedson)». Svensk skräcklitteratur från medeltid till 1850-talet / 1, Bårtäcken över jordens likrum : ([2017]): sid. 205—217. Libris 20835713.
 Hansson, Gunnar (1995). «Historiens exempel : Emilie Flygare-Carlén». Den möjliga litteraturhistorien (Stockholm : Carlsson, 1995) Kap. 3),: sid. 60-94 : ill.. Libris 2325503.
 Holmström, Maria (1918). Emilie Flygare-Carlén : västkustromanens ryktbara författarinna. Stockholm: Geber. Libris 28310
 Horn, Vivi (1950). Flickan från Strömstad : Emilie Flygare-Carléns levnadshistoria. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Libris 1401053.
 Ivarsson, Ida (1999). Pål och Nora : en feministisk läsning av Emilie Flygare-Carléns «Pål Värning». Skrifter från Emilie Flygare-Carlén sällskapet, 1400—1799 ; 2. Göteborg: Emilie Flygare-Carlén sällsk. Libris 7454137. ISBN 91-630-8557-7.
 Svenskt biografiskt handlexikon
 Ivar or the Skjuts-Boy
 Peck, H. T.; Colby, F. M., eds. (1905). «Carlén, Emilia Smith Flygare». New International Encyclopedia (1st ed.). New York: Dodd, Mead.

Ссылки 
 

Писательницы Швеции